Tol Cormpt Norz Norz Norz – pierwszy album studyjny fińskiej grupy black metalowej Impaled Nazarene.
Na oryginalnym wydaniu, wytwórnia źle zaindeksowała utwory "I Al Purg Vonpo" and "My Blessing" które są jako jeden utwór nr 2.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1992